Cereus signifie cireux en latin et peut désigner :
 en botanique, Cereus Mill., 1754 : un genre de cactus de la famille des Cactaceae ;
 en zoologie, Cereus Oken, 1815 : un genre d'anémones de mer de la famille des Sagartiidae ;
 plus généralement en biologie, cereus se rencontre également comme épithète spécifique dans un nom binominal, par exemple :
 Bacillus cereus, une espèce de bactéries.

Homonymie de genre en biologie